Marc Ouellet
 Martine Ouellet
 Maryse Ouellet (1983), model i lluitadora professional canadenca que treballa a la World Wrestling Entertainment